Gwinner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Gwinner (1856–1931), deutscher Bankier, Politiker und Kunstmäzen
 Charlotte von Gwinner (1891–1972), deutsche Schriftstellerin
 Eberhard Gwinner  (1938–2004), deutscher Ornithologe und Verhaltensforscher
 Heinrich Gwinner (1906–1967), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Manfred Gwinner (1926–1991), deutscher Geologe
 Philipp Friedrich Gwinner (1796–1868), Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Volker Gwinner  (1912–2004), deutscher Komponist und Organist
 Wilhelm Heinrich von Gwinner (1801–1866), deutscher Forstmann
 Wilhelm Gwinner (1825–1917), deutscher Jurist und Schriftsteller

Gwinner ist der Name folgender Orte:
Gwinner (North Dakota)